

Personnalités 

 Giovanni Giacomo Onorati (1721-1793), évêque catholique italien ;
 Peter Onorati (né en 1954), acteur américain ;
 Roberto Onorati (né en 1996), footballeur italien.